Fabriciana sequanica är en fjärilsart som beskrevs av Varin 1945. Fabriciana sequanica ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
sequanica